Tiro — cidade conhecida em árabe e turco como Sur
 Sur (Omã) — capital da região Ash Sharqiyah
 Sur (Grisões) — comuna da Suíça
 Sur (deserto) — nome de um deserto localizado ao leste do Golfo de Suez
 Sur (revista) — literária argentina

Desambiguações de topônimos